NGC 3496 (другие обозначения — OCL 836, ESO 128-SC26) — рассеянное скопление в созвездии Киль.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

В поле скопления имеются две разных популяций звёзд. Одна из них представлена звёздами спектральных классов B и A, а другая состоит по большей части из красных гигантов. Возраст популяций составляет 400 и 630 миллионов лет соответственно

Примечания 

 

3496
Киль (созвездие)
Рассеянные скопления